Sólo se vive una vez puede referirse a:

Cine 
 Sólo se vive una vez (1937), película de Fritz Lang.
 Sólo se vive una vez (2011), película de Zoya Akhtar.
 Sólo se vive una vez (2017), película de Federico Cueva.

Música 
 Sólo se vive una vez (1989), canción del álbum Privado de Gabinete Caligari.
 Sólo se vive una vez (1994), canción del álbum Mónica Naranjo de Mónica Naranjo.
 Sólo se vive una vez (1996), canción del álbum Esclava de tu piel, del dúo Azúcar Moreno.

Televisión 
 Sólo se vive una vez (2013), nombre en Latinoamérica del episodio de Los Simpson YOLO